Аројо дел Кабаљо има више значења:

 Аројо дел Кабаљо, Лас Тручас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо дел Кабаљо (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику